Флаг городского поселения Льво́вский — официальный символ городского поселения Львовский Подольского муниципального района Московской области Российской Федерации. Флаг учреждён 18 октября 2008 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации под номером 4461.

Флаг городского поселения Львовский — опознавательно-правовой знак, составленный и употребляемый в соответствии с вексиллологическими правилами, служащий символом муниципального образования, единства его территории, населения, прав и самоуправления.

Описание 
«Прямоугольное зелёное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, несущее вдоль нижнего края красную полосу шириной в 1/6 от ширины полотнища и воспроизводящее на зелёной части полотнища фигуры из герба поселения, выполненные жёлтыми, оранжевыми и белыми цветами».

Обоснование символики 
История посёлка нашла отражение в его флаге.

В 1939 году рядом с посёлком Львовский началось строительство Подольского завода цветных металлов, который впоследствии стал градообразующим предприятием посёлка Львовский. Строительство завода цветных металлов возобновилось сразу после окончания войны в 1945 году, и первую плавку завод дал в 1949 году. Литейный ковш (чаша) и струя расплавленного металла, символизируют завод цветных металлов.

Перед Великой Отечественной войной началось строительство и Львовского радиоприёмного центра магистральной радиосвязи. В годы войны, в 1942 году он вошёл в строй. Центр осуществлял связь с городами, нестационарными объектами, партизанскими отрядами, осуществлял радиоперехват вражеских радиопередач. По окончании войны Львовский радиоцентр перешёл на обслуживание магистральной радиосвязи с зарубежными странами. Форма изогнутого острия, подобная антенне радиопередатчика — аллегория Львовского радиоцентра.

История самого поселения начинается со строительства дач в 1902 году между 54-й верстой Московско-Курской железной дороги и деревнями Подчищаловкой и Лаговской (бывшее Подвязное), на землях находившихся во владении жены статского советника Львова. На этих «львовских» участках и возник дачный посёлок Львовский.

Ветки жасмина символизируют красоту здешних дачных мест, любовь жителей посёлка к своей малой Родине, заботу о благоустройстве посёлка.

Символика жасмина многозначна:

— символ женственности, грации и привлекательности;

— в христианстве жасмин — символ Девы Марии;

— символ благородства, изящества, благожелательности.

Контур жёлтого острия напоминает литеру «Л», что указывает на начальную букву названия поселения.

Красная часть флага — аллегория своеобразного фундамента, символ жилищного фонда — основы жизни жителей поселения. Красный цвет — символ труда, жизнеутверждающей силы и красоты, праздника, мужества.

Зелёный цвет символизирует весну, здоровье, природу, надежду.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, великодушия, богатства, урожая.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, ясности, открытости, божественной мудрости, примирения.

Примечания 

Подольский район Московской области